Lennart Jönsson kan syfta på:

 Lennart Jönsson (konstnär) 
 Lennart Jönsson (fiktiv statsminister)